Die Abkürzung VCI steht für:

 Verband der Chemischen Industrie
 Intel Visual Computing Institute
 Volatile Corrosion Inhibitor
 Virtual Channel Identifier, siehe Asynchronous Transfer Mode
 Vena cava inferior, siehe auch Hohlvene
 Vehicle Communication Interface, siehe Diagnosetester
 Vehicule de Combat d’Infanterie, Schützenpanzer, transportiert die Schützen (Infanterie) an die Front

Abkürzung